Op het tennistoernooi van Wimbledon in 2013 wordt bij de mannen het dubbelspel van 24 juni tot en met 7 juli gehouden in het Londense Wimbledon.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2013